Юї-сюр-Сей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара.
 Юї (, , ) — місто й муніципалітет в Бельгії.
 Юї́ () — складова назв кількох присілків і хуторів на плоскогір'ї Морван, пов'язана зі словом huis («двері, вхід»).